Europamästerskap 1960 kan avse:

Europacupen i fotboll för landslag 1960
Europamästerskapen i bordtennis 1960
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1960
Europamästerskapen i konståkning 1960
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1960
Europamästerskapet i basket för damer 1960